Aleixo ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Aleixo (* 1973), brasilianischer Ornithologe
 António Aleixo (1899–1949), portugiesischer Volksdichter
 Éder Aleixo (* 1957), brasilianischer Fußballspieler
 Eliana Aleixo (* 1954), brasilianische Volleyballspielerin
 Filomeno Aleixo (* 1958), osttimoresischer Politiker und Diplomat
 Pedro Aleixo (1901–1975), brasilianischer Politiker (Vizepräsident)
 Ricardo Aleixo Delgado (* 1994), luxemburgischer Fußballspieler

Aleixo steht zudem für:
 männlicher Vorname und die portugiesische Form des Namens Alexis, zu Namensträgern siehe Alexis (Vorname)